Het landskampioenschap hockey bij de dames in het seizoen 1974/75 werd beslist via de kampioenscompetitie met Amsterdam als winnaar.

Algemeen
Het Nederlandse hockey (bij de dames) was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioen en de vice-kampioen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar in een halve competitie voor de beslissing om het landskampioenschap.

Kampioenscompetitie

Eindstanden districten

Legenda

Zie ook 
 Hoofdklasse hockey heren 1974/75

Hockey in 1974
Hockey in 1975
 1974/75